Nouvelle église peut faire référence à :

Finlande
 Nouvelle église à Iisalmi, Finlande ;
 Nouvelle église à Keminmaa, Finlande.

Pays-Bas
 Nouvelle église à Amsterdam, Pays-Bas ;
 Nouvelle église à Delft, Pays-Bas ;

!NouvelleÉglise